D. Joana de Meneses (século XVII) exerceu o cargo de 11.º capitão do donatário da ilha de Santa Maria, nos Açores, em 1665.

Foi precedida no cargo por João Falcão de Sousa. Desconhece-se até quando exerceu esse cargo, mas foi sucedida por Luís de Vasconcelos e Sousa, 3.º conde de Castelo Melhor.

Ver também 
 Lista de governantes dos Açores

Capitães-donatários dos Açores
Mulheres de Portugal na política
Mulheres do século XVII